Венса́н () — франкомовне ім'я та прізвище.

Відомі носії:

 Венсан Лендон (1959) — французький актор
 Венсан Перес (1964) — швейцарський актор

 Елен Венсан ( 1943) — французька акторка, театральна режисерка.
 Жан Венсан (1930—2013) — французький футболіст